Tabivere (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
 Tabivere (plaats), een plaats in Estland, gemeente Tartu vald